Caruso ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Caruso (* 1962), britischer Architekt und Hochschullehrer
 Alessandro Caruso (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Alex Caruso (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Anthony Caruso (1916–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Arianna Caruso (* 1999), italienische Fußballspielerin
 Casto Caruso (* 1904), italienischer Diplomat
 D. J. Caruso (* 1965), US-amerikanischer Regisseur und Produzent
 Damiano Caruso (* 1987), italienischer Straßenradrennfahrer
 David Caruso (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 David R. Caruso (* 1956), amerikanischer Psychologe
 Dee Caruso (1929–2012), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Dorothy Caruso (1893–1955), US-amerikanische Schriftstellerin
 Enrico Caruso (1873–1921), italienischer Opernsänger
 Francesco Caruso (* 1940), italienischer Diplomat
 Francesco Caruso (Fußballspieler) (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler

 Giampaolo Caruso (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Igor A. Caruso (1914–1981), Psychologe und Psychoanalytiker
 Luigi Caruso (1754–1823), italienischer klassischer Komponist und Kapellmeister
 Marcelo Caruso (* 1968), argentinischer Bildungsforscher

 Mickey Caruso (1937–2004), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und ehemaliger American-Football-Spieler
 Oliver Caruso (* 1974), deutscher Gewichtheber
 Pino Caruso (1934–2019), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Pippo Caruso (1935–2018), italienischer Orchesterleiter und Komponist
 Roberto Caruso (* 1967), italienischer Radsportler
 Salvatore Caruso (* 1992), italienischer Tennisspieler
 Sophia Anne Caruso (* 2001), amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Stefano Caruso (* 1987), italienischer Eiskunstläufer

Caruso heißen Orte in den Vereinigten Staaten:

 Caruso (Georgia)
 Caruso (Kansas)

Caruso bezeichnet ferner:

 Caruso (Lied), Lied italienischen Musikers Lucio Dalla
 Caruso St. John Architects, Name eines Architektenbüros in London